Zvířátka mohou označovat:
 Zvířátka – deminutivum (slovo zdrobnělé) v češtině pro slovo zvířata
 Zvířátka (film) – film USA, 1998, režie Michael Di Jiacomo
 Zvířátka (socha) – pískovcové sochy ve Fakultní nemocnici v Motole
 Zvířátka a loupežníci – dětská opera, autor Otmar Mácha
 Zvířátka a Petrovští – pohádka sepsaná Václavem Tillem

Související články 
 Chraň i malá zvířátka (All the Little Animals) – britský film z roku 1998
 Madona se zvířátky – kresba a akvarel, autor Albrecht Dürer
 O zvířátkách pana Krbce – český večerníček, poprvé vysílaný v letech 1980–1981
 Vánoce woodlandských zvířátek (Woodland Critter Christmas) – díl amerického animovaného televizního seriálu Městečko South Park